Arrested Development, une série télévisée américaine;
 Arrested Development, un groupe de musique hip-hop.